Andile Ernest Jali (Matatiele, 1990. április 10. –) dél-afrikai válogatott labdarúgó, a belga élvonalbeli KV Oostende középpályása.

További információk 

Soccerway profil
FIFA profil 
ESPN profil

1990-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Az Orlando Pirates labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
A KV Oostende labdarúgói
Élő személyek